Schlosslinde steht für:

 Schlosslinde Augustusburg
 Schlosslinde (Wanfried)